leća je predmet ili fizikalno polje kroz koje prolaze valovi ili snopovi čestica te, prolazeći, mijenjaju smjer širenja (prelamaju se). Najčešće se lećama nastoji postići pravilno prelamanje i dobiti uvećana ili umanjena slika izvora valova ili čestica. Prve su se izrađivale, proučavale i primjenjivale optičke leće, a poslije se lećom nazivaju slični uređaji i pojave u drugim područjima, na primjer akustična leća, elektronska leća, gravitacijska leća, kontaktna leća.
 gravitacijske leće su galaktike ili skupine galaktika koje svojim gravitacijskim poljem skreću svjetlost udaljenih izvora na putu prema Zemlji (skretanje u gravitacijskom polju Sunca potvrđeno je već 1918.), pa nastaju lažne slike, često složene i nepravilne, oblika djeteline, lukova, a katkada i prstena (Einsteinov prsten).
 akustična leća je uređaj koji se koristi za fokusiranje ili raspršenje zvučnoga vala. Leću čine dvije sferne površine ispunjene materijalom u kojem se brzina zvuka razlikuje od brzine širenja zvuka u okolini, a gubitci zbog viskoznosti minimalni su. Koristi se za poboljšanje usmjerenosti zvučnika, koncentraciju ultrazvuka, medicinsku dijagnostiku i drugo.
 elektronska leća je sustav elektroda ili magneta koji električnim ili magnetskim poljem sužava snop elektrona. Koristi se u elektronskom mikroskopu (elektronska optika).
 leća (biljka), biljka iz porodice mahunarki.
 leća (optika) ili optička leća je predmet od prozirnoga materijala (stakla, kremena, plastike), omeđen dvjema površinama pravilne zakrivljenosti, najčešće sferičnima. 
 kontaktne leće su optičke leće u obliku tankih ljuskica koje se stavljaju na rožnicu radi poboljšanja vida ili zaštite oka.
 leća (oko), očna leća.

Izvori